Kaspar Knobel ist der Name folgender Personen:

* Kaspar Knobel (Politiker, 1842) (1842–1909), Schweizer Jurist und Politiker (FDP) 
 Kaspar Knobel (Politiker, 1882) (1882–1953), Schweizer Förster und Politiker (CVP)